Senta Coloma (en francès Sainte-Colome) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Cultura i patrimoni

Referències

Vegeu també 

 Vall d'Aussau

Municipis del Cantó d'Arudi